Der erste Schweizer Cup im Fussball wurde vom 6. September 1925 bis zum 11. April 1926 ausgetragen.

Erste Runde 

|}

1/32 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 11. April 1926 im Letzigrund in Zürich statt.

1925 26
Fußballsaison 1925/26